Riedel (drankenfabrikant), een Nederlandse drankenfabrikant
 Riedelglas, fabrikant van wijnglazen
 Riedel, een kreet, slogan of routineformulering
 Riedel, een melodietje, deuntje of klankenreeks

Personen
Dieter Riedel (1947), een Duits voetballer
Florian Riedel (1990), een Duits voetballer
Klaus Riedel (1907-1944), een Duits raketgeleerde
Lars Riedel (1967), een voormalig Duits discuswerper
Manfred Riedel (1936-2009), een Duits filosoof
Oliver Riedel (1971), een Duits muzikant

Zie ook 
Alcyon-Riedel, een Belgisch merk van fietsen en motorfietsen